Komorník, případně komoří může být
základní význam – povolání
 Komorník (úřad) jako správce majetku (později odvozeně také osobní sluha) šlechtické či jiné bohaté rodiny včetně panovnické (knížecí nebo královské), zpravidla i s péčí o vzdělání dětí, také komoří 
 ve středověku také soudní posel
 Nejvyšší dvorský komorník – vysoký dvorský úřad
 Nejvyšší zemský komorník – vysoký zemský úřad v Českém království a Moravském markrabství
 C. (a) k. komoří – původně titul vysokého dvorského úředníka, později i čestný dvorský titul
budova
 druh věznice
 ryba
 Komorník (Dascyllus) – rod ryb z čeledi sapínovitých (Pomacentridae)
zeměpisný název
 Komorník (rybník, Kunžak) – šedesátihektarový rybník u Kunžaku
 Komorník (rybník, Střehom) – rybník u Sobotky
umělecké dílo
 Komorník – americký film inspirovaný příběhem Eugena Allena, který byl v letech 1952 až 1986 komorníkem sedmi amerických prezidentů